Бараташви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Бараташвили, Гела (1981) — грузинский самбист и дзюдоист.
 Бараташвили, Мамука — актёр.
 Бараташвили, Мария Гервасиевна (1908—2008) — грузинская советская поэтесса и драматург.
 Бараташвили (Баратов), Иосиф Александрович (1872—1937) — князь, присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Тифлисской губернии.
 Бараташвили, Николай Мелитонович (1817—1845) — грузинский поэт-романтик, переводчик.
 Бараташвили, Паата (род. 1953) — актёр.

См. также 
 Бараташвили (княжеский род)